Renewal (englisch für Erneuerung) ist der Name

 eines Albums der deutschen Rockband Colaris, siehe Renewal (Colaris-Album)
 eines Albums der deutschen Metalband Kreator, siehe Renewal (Kreator-Album)
 eine Strömung im Judentum, siehe Jewish Renewal